Scotland – endonimo inglese per la Scozia

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Scotland – città della Contea di Windham in Connecticut
 Scotland – città della Contea di Bon Homme in Dakota del Sud
 Scotland – città della Contea di Telfair e della Contea di Wheeler in Georgia
 Scotland – census-designated place nella contea di Greene in Indiana
 Scotland – città della Contea di Archer in Texas
 Scotland – census-designated place nella contea di Surry in Virginia

Persone
 Egon Scotland – giornalista tedesco (1948-1991)
 Jason Scotland – calciatore trinidadiano (1979)

Televisione 
 Scotland – episodio della seconda stagione di The Goodies

Altri progetti